Enemigo mío puede referirse a:
 Enemigo mío, una novela corta de 1979 de Barry B. Longyear;
 Enemigo mío, una película de 1985 basada en la novela de Barry B. Longyear.
 Enemigo mío, tercer disco de la banda de rock española enBlanco, editado en 2011.